Vida Nueva para el Mundo nombrada inicialmente Vida Nueva para México es una organización  fundamentalista cristiana  fundada en 1977 por Armando Alducín quien  ejerce como Pastor General.

Historia 

Vida Nueva para el Mundo nombrada inicialmente Vida Nueva para México es una iglesia cristiana fundada por Armando Alducín en 1977  quien en aquella época  se desempeñaba como gerente del hotel Hilton en México, y empezó a leer la Biblia y a estudiar la vida de científicos cristianos como Isaac Newton, Blaise Pascal y Luis Pasteur, de esta manera dedicó gran parte de su vida al estudio de la Biblia. En compañía del misionero norteamericano Emilio Aanderud, quien le enseña los fundamentos del cristianismo.
Tres años más tarde, en los años 1980 funda la iglesia "Vida Nueva para México", renombrada "Vida Nueva para el Mundo", debido a que el Ministerio se dio a conocer en varios países. Junto a su hermano Alejandro, ha fundado más de 40 iglesias en países como México, USA, España, Chile e Israel. También ha fundado organizaciones que se dedican a mujeres y niños que han sufrido violencia.
Años después de la creación de la iglesia Vida Nueva, Armando Alducín se dio cuenta de que la iglesia debía salir de sus cuatro paredes y no podía esperar a que la gente llegara a la iglesia. Entonces comenzó a realizar conferencias cada dos meses en un lugar neutral, el hotel Isabel Sheraton, con entrada gratuita, las conferencias no eran de carácter religioso sino científico,  allí se enseñaba que el ateísmo no era un sinónimo de inteligencia, sino de irracionalidad, mostrando pruebas históricas, psicológicas, antropológicas, arqueológicas, genéticas, químicas y físicas contenidas en la Biblia. Esto fue un éxito, y muchas personas, le entregaron su vida a Jesucristo, provocando un gran crecimiento de la iglesia Vida Nueva.

En febrero de 1993, se hizo un gran evento en Costa Rica en el Gimnasio de San José, donde Armando fue invitado a compartir con David Wilkerson, un predicador de Nueva York, para dar un mensaje a los jóvenes, sobre las evidencias de la Biblia. Durante la semana que duró el congreso, Armando se hospedó en la casa de Jonás González, el fundador de la cadena Internacional de Televisión Enlace TV. Jonás le prometió que él sería en el primer predicador que saldría al aire en el nuevo canal. Así fue, el programa televisivo donde se transmitían las prédicas de Alducín estuvo al aire por varios años, alcanzando gran reconocimiento, pues era visto en más de 60 países ganando muchos seguidores. Hasta que en el 2010, por diferencias con la televisora renunció. Sin embargo el programa siguió siendo transmitido a través de internet. En el 2011, Enlace TV volvió a transmitir el programa Vida Nueva para el mundo en su horario habitual, aunque Alducín lo permite, también ha declarado en varias oportunidades no estar de acuerdo con todas las formas de proceder de este canal, sobre todo con la forma en que piden las ofrendas. Independientemente del mensaje cristiano, donde se explica el perdón de pecados por medio del sacrificio de Jesús en la Cruz. Este predicador anima a entender la Biblia como  el libro de los libros e indica que puede ayudar en temas de la vida diaria, como:
 ¿Cómo ser buenos padres?
 ¿Cómo guiar a nuestros hijos?
 ¿Cómo ser un buen esposo?
 ¿Qué es la familia?
 ¿Cómo usar el sexo?
 ¿Cómo ser un buen político?

Tipo de sermón 

Armando Alducín en su iglesia imparte sermones en los cuales con ejemplos sencillos y analogías simples ayuda a conocer la Biblia, caracterizándose por presentar a los más grandes  líderes religiosos, colocando a un lado a Cristo y al otro lado a Mahoma, Zoroastro, Mahatma Gandhi, Dalái Lama y otros gurús. Dando argumentos suficientes para entender que ninguno de esos  líderes se puede comparar con Jesús el Hijo de Dios.
En esencia las prédicas de Armando Alducín tienen el propósito de que la iglesia recupere el temor de Dios, invitándola a salir de la tibieza espiritual y a buscar el verdadero cristianismo.

Referencias

Enlaces externos 
 vida nueva para el mundo: Sitio web oficial
 vida nueva para el mundo: Facebook oficial
 vida nueva para el mundo: Twitter oficial

Cristianismo en México